Die deutsche Formel-4-Meisterschaft 2022 (offiziell ADAC F4 Germany certified by FIA powered by Abarth 2022) war die achte und letzte Saison der deutschen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 18 Rennen, welche primär in Deutschland, aber auch in Belgien und in den Niederlanden ausgetragen wurde. Die Saison begann am 23. April in Spa-Francorchamps und endete am 16. Oktober in Nürburg.

Änderungen 2022

Technisches Reglement 
Zur neuen Saison wurde ein neues Chassis von Tatuus eingesetzt, der F4-T421. Das neue Fahrzeug erfüllt die modernen Sicherheitsstandards und ist unter anderem mit dem aus der Formel 1 stammenden Halo-System ausgerüstet. Motorenhersteller bleibt weiterhin Abarth sowie Pirelli als Reifenlieferant.

Sportliches Reglement 
Der ADAC erhöhte ab der Saison 2022 den Preisgeldtopf auf 150.000 Euro. Der Rennserienmeister erhielt nun 50.000 Euro und der Rookie-Meister erhielt neben den 10.000 Euro auch zehn Sätze neuer Slick-Reifen von Pirelli.

Teams 
Ursprünglich sagte der Vorjahresmeister Van Amersfoort Racing einer Teilnahme zu allen Rennwochenenden zu, allerdings wurde der Auftakt in Belgien aufgrund der verspäteten Auslieferung der neuen Tatuus-Chassis abgesagt.

Neu in dieser Saison trat das deutsche Team PHM Racing  an, Mücke Motorsport sowie Cram Motorsport verzichteten nach dem letztjährigen Rückzug erneut auf eine Meisterschaftsteilnahme.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Tatuus F4 T-421. Als Motor kam der Abarth 1,4-Liter-T-Jet zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.

Anmerkungen

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 7. November 2021 veröffentlicht. Die ersten zwei Rennwochenenden fanden im Rahmenprogramm der 24H Series und die nächsten drei im Rahmenprogramm der ADAC GT Masters statt.

Es gab sechs Rennveranstaltungen auf fünf Strecken in drei Ländern. Im Vergleich zum Vorjahr flogen der zweite Lauf in Hockenheim, Hohenstein-Ernstthal und Spielberg raus, neu hinzu kamen Klettwitz, ein zweiter Lauf in Nürburg und Spa-Francorchamps.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Poleposition und die schnellste Rennrunde. Für die Teamwertung zählten die beiden bestplatzierten Fahrer. Gaststarter wurden in der Fahrerwertung nicht berücksichtigt. In der Fahrerwertung wurden nur die besten 16 Ergebnisse gewertet (Streichergebnis).

Fahrerwertung

Rookiewertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der deutschen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2022
Motorsportsaison 2022